Бол — река в России, протекает по Архангельской области. Устье реки находится в 1 км по правому берегу одноимённой реки Бол. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от города Сыктывкар и до устья, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200212103000023443.

Примечания 

Бассейн Уктыма
Реки Ленского района Архангельской области